Dessa steht für:
 Dessa (Niger), eine Landgemeinde im Departement Tillabéri in Niger
 Dessa (Künstlerin) (* 1948), eine Schweizer Künstlerin
 Dessa (Sängerin) (* 1981), eine US-amerikanische Sängerin und Buchautorin

Siehe auch:
 Desa